Soldier of Love, es un término que puede pertenecer a:
 Soldier of Love, (2010) álbum de Sade.
 «Soldier of Love», (1962) canción de Arthur Alexander, interpretada por la banda The Beatles, Pearl Jam, entre otras. 
 «Soldier of Love», (1989) canción de Donny Osmon.
 «Soldier of Love», (2010) canción de Sade.
 «Soldiers of Love», (2016) canción de la banda Lighthouse X.